kubek – rodzaj naczynia stołowego
 kubek – rodzaj grzybów
 kubek – rodzaj sprzętu stosowanego we wspinaczce
 kubek wypływowy - naczynie do pomiaru lepkości cieczy
 kubek smakowy - zbiorowisko receptorów smaku
 kubek z farbą - rodzaj algorytmu
 Kubek - jezioro na Pojezierzu Poznańskim